Haaser ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Haaser (* 1961), österreichische Skirennläuferin
 Franz Haaser (1886–1971), deutscher Verwaltungsjurist
 Hans Richter-Haaser (1912–1980), deutscher Pianist
 Karl Haaser (1912–2004), deutscher Jurist und Rechtsanwalt
 Raphael Haaser (* 1997), österreichischer Skirennläufer
 Ricarda Haaser (* 1993), österreichische Skirennläuferin
 Rolf Haaser (* 1950), deutscher Schriftsteller und Übersetzer